Samsung SGH-X200 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Panasonic A500
 Pantech PG-1500
 Nokia 6021
 Siemens SK65
 Siemens CF62

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем